Фа́би () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Фаби, Артур — австрийский кёрлингист.
 Фаби, Коррадо (род. 1961) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Фаби, Манфред — австрийский кёрлингист.
 Фаби, Никколо (род. 1968) — итальянский автор-исполнитель.
 Фаби, Тео (род. 1955) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1, брат Коррадо Фаби.